Le mot fitna peut désigner :

 Fitna, un terme arabe désignant les conflits à l'intérieur de l'Islam,
 Fitna, un film néerlandais de Geert Wilders.